Als Schillereiche wird bezeichnet:

 Schillereiche (Braunschweig)
 Schillereiche (Dresden)
 Schillereiche (Frankfurt am Main)
 Schillereiche (Gera)
 Schillereiche (Gießen)
 Schillereiche (Heilbronn)
 Schillereiche (Meiningen)
 Schillereiche (Schömberg)
 Schillereiche (Schönheide im Erzgebirge)
 Schillereiche (Siegsdorf)
 Schillereiche (Stuttgart)